Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1980 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в Арнемі, Нідерланди з 21 червня по 5 липня 1980 року.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

літні Паралімпійські ігри 1980